ACTIEF oder Actief steht für:
 Actief Jobmade, einen österreichischen Personaldienstleister
 ACTIEF Personalmanagement, einen deutschen Personaldienstleister

Abkürzung